Heflin ist der Familienname folgender Personen:

 Howell Heflin (1921–2005), US-amerikanischer Richter und Politiker
 James Thomas Heflin (1869–1951), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Marta Heflin (1945–2013), US-amerikanische Kabarettistin und Schauspielerin
 Robert Stell Heflin (1815–1901), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Van Heflin (1908–1971), US-amerikanischer Schauspieler

Heflin ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:
 Heflin (Alabama)
 Heflin (Kentucky)
 Heflin (Louisiana)
 Heflin (North Carolina)
 Heflin (Virginia)